Hadrosporium är ett släkte av svampar. Hadrosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hadrosporium